

Toponymie 
 Cravant, commune française du Loiret
 voir aussi : Démographie de Cravant
 Cravant, ancienne commune française de l'Yonne
 Cravant-les-Côteaux, commune française d'Indre-et-Loire
 Cravant-Bazarnes, gare ferroviaire de bifurcation dans le département de l'Yonne

Zoologie 
 la bernache cravant (Branta bernicla)